Кропивни́цкий () — фамилия украинского происхождения, женская форма — . Также топоним.

Носители фамилии 
 Кропивницкий, Евгений Леонидович (1893—1979) — русский поэт, художник, композитор; муж О. А. Потаповой, отец художников Л. Е. Кропивницкого и В. Е. Кропивницкой.
 Кропивницкий, Лев Евгеньевич (1922—1994) — российский художник-нонконформист, поэт, искусствовед; сын Е. Л. Кропивницкого. 
 Кропивницкий, Марк Лукич (1840—1910) — украинский актёр, режиссёр, певец и драматург; отец певицы А. М. Кропивницкой.

Топоним 
 Кропивницкий — город на Украине, названный в честь М. Л. Кропивницкого (прежде Елисаветград, Зиновьевск, Кирово, Кировоград), административный центр Кировоградской области.

Другое 
 «Кропивницкий» — ежегодный национальный украинский фестиваль, который проводится в одноименном городе.

См. также

Примечания